Ena Shibahara (* 12. Februar 1998 in Rancho Palos Verdes, Kalifornien) ist eine japanische Tennisspielerin. Bis Juli 2019 repräsentierte sie die Vereinigten Staaten von Amerika, entschied sich dann aber, für Japan anzutreten, um bessere Chancen auf eine Teilnahme bei den Olympischen Spielen 2020 in Tokio zu haben.

Karriere 
Shibahara spielte während ihrer Schulzeit für das Team der Peninsula High School, mit dem sie von 2013 bis 2015 dreimal hintereinander die Mannschaftsmeisterschaften der CIF Southern Section, die CIF Southern California Regional championships und den Einzeltitel der CIF Southern Section gewann. Sie wurde vier Mal hintereinander vom Online-Magazin Daily Breeze in der Kategorie High School Tennis als Girls Tennis Player of the Year ausgezeichnet.

Seit 2016 spielt sie für die UCLA in der College-Mannschaft, den powerhouse Bruins.

Ihr erstes Profiturnier bestritt Shibahara im Februar 2014 beim mit 25.000 US-Dollar dotierten Turnier in Rancho Santa Fe, Kalifornien, wo sie im Einzel in der ersten Runde Gabriela Dabrowski mit 3:6, 6:1 und 2:6 unterlag. Ende September 2015 wurde sie das erste Mal in der Weltrangliste geführt. Im Oktober 2015 erreichte sie mit ihrer Partnerin Yukina Saigō das Finale beim mit 25.000 US-Dollar dotierten Turnier im japanischen Makinohara, wo sie gegen die Paarung Kanae Hisami und Kotomi Takahata mit 4:6 und 1:6 verloren.

Durch den Gewinn der Juniorinnenkonkurrenz der USTA National Championships zusammen mit ihrer Partnerin Jada Hart erhielt die Paarung eine Wildcard für das Hauptfeld im Doppel bei den US Open 2016, bei denen sie in der ersten Runde gegen die an Nr. 7 gesetzte Paarung Sania Mirza und Barbora Strýcová mit 3:6 und 2:6 unterlagen.

Bei den French Open 2022 gewann Shibahara zusammen mit Wesley Koolhof den Mixed-Wettbewerb.

Turniersiege

Doppel

Mixed

Abschneiden bei Grand-Slam-Turnieren

Doppel

Mixed

Weblinks

Einzelnachweise 

Tennisspieler (Vereinigte Staaten)
Tennisspieler (Japan)
College-Tennis-Spieler
Olympiateilnehmer (Japan)
Teilnehmer der Olympischen Sommerspiele 2020
US-Amerikaner
Japaner
Geboren 1998
Frau